Les Izons sont un peuple du Nigeria surtout présent dans l'état d'Ekiti dans le Sud du Nigéria.
 L’izon est une langue nigéro-congolaise parlée par le peuple Ijaw.

Communes 

 Izon : commune française, située dans le département de la Gironde
 Izon-la-Bruisse : commune française, située dans le département de la Drôme